Серге́й Анато́льевич Петре́нко:
 Петренко, Сергей Анатольевич (род. 1955) — советский футболист, тренер.
 Петренко, Сергей Анатольевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист, тренер.